Come on Over jelentései:

Albumok 

Come on Over (Olivia Newton-John-album), Olivia Newton-John albuma, 1976
Come on Over (Shania Twain-album), Shania Twain albuma, 1997
Come on Over (Plain White T's-album), a Plain White T's albuma, 2000

Dalok

"Come On Over", a Bee Gees dala, amit később Olivia Newton-John is feldolgozott
"Come On Over", Jessica Simpson dala
"Come On Over", a Royal Blood dala
"Come On Over", Shania Twain dala